Klein Damerau steht für:

 Klein Damerau, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Mała (Barczewo) in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Damerau, Ort im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka (Orneta) in der Gmina Orneta, Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen